Золотой конёк Загреба 2019 —  международный турнир по фигурному катанию, который проходил с 4 по 7 декабря 2019 года в Хорватии городе Загребе. Организатор турнира — Федерация конькобежного спорта Хорватии. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является десятым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Результаты турнира на сайте хорватской федерация конькобежного спорта 

2019 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Декабрь 2019 года
Спорт в Хорватии в 2019 году
Международные спортивные соревнования в Загребе